Kecamatan Bayan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bayan (distrikt i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Bayan District, distrikt, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar